Миргородский район () — административная единица на севере центральной части Полтавской области Украины. Административный центр — город Миргород.

География 
Миргородский район занимает северную часть Полтавской области Украины.

С ним соседствуют Лубенский, Кременчугский, Полтавский Полтавской области, Роменский и Сумской районы Сумской области, Прилукский район Черниговской области .

Площадь — 6295,5 км² (2-е место среди районов области).

Через район протекают реки
Псёл,
Хорол,
Сула,
Грунь-Ташань,
Грунь
Лохвица,
Сулица.

Район расположен в лесостепной физико-географической зоне.

История 
Район образован в 1923 году. С 8 декабря 1966 до 17 июля 2020 года не менял свои границы.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
Миргородского района,
Великобагачанского района,
Гадячского района,
Лохвицкого района,
Шишацкого района,
частично Лубенского района (бывший Новоореховский сельский совет),
 а также городов областного значения Миргород и Гадяч.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 206,2 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 29 743 человека, из них городского населения — 4 754 человека, сельского — 2 047 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 17 территориальных общин (громад), в том числе 4 городские, 5 поселковых и 8 сельских общин (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Миргородская городская община (город Миргород),
 Гадячская городская община (город Гадяч),
 Заводская городская община (город Заводское),
 Лохвицкая городская община (город Лохвица);
Поселковые:
 Великобагачанская поселковая община (пгт Великая Багачка),
 Гоголевская поселковая община (пгт Гоголево),
 Камышнянская поселковая община (пгт Камышня),
 Ромодановская поселковая община (пгт Ромодан),
 Шишаковская поселковая община (пгт Шишаки);
Сельские:
 Белоцерковская сельская община (село Белоцерковка),
 Великобудищанская сельская община (село Великие Будища),
 Великосорочинская сельская община (село Великие Сорочинцы),
 Краснолукская сельская община (село Красная Лука),
 Лютенская сельская община (село Лютенька),
 Петровско-Роменская сельская община (село Петровка-Роменская),
 Сенчанская сельская община (село Сенча),
 Сергеевская сельская община (село Сергеевка).

История деления района 

В старых границах до 17 июля 2020 года район делился на местные советы:

Местные советы (в старых границах до 17 июля 2020 года):

Населённые пункты (в старых границах до 17 июля 2020 года):

Ликвидированные населённые пункты (в старых границах до 17 июля 2020 года):

Экономика 
Сельскохозяйственные угодья занимают 124,5 тыс. га, причём на пашню приходится 97,7 тыс. га, на леса и лесопокрытые площади — 17,8 тыс. га, а площадь водного зеркала составляет 2,1 тыс. га.

Район богат полезными ископаемыми. В пределах района обнаружены нефть, газ, бурый уголь, торф, каменная соль. Одним из первых нефте-газоконденсатных месторождений было Великосорочинское. Строительные материалы представлены запасами гипса, песчаника, каолиновых и гончарными глинами, гравием, залегающие на первой надпойменний террасе реки Псел между Большими Сорочинцами и Матяшовкой.

Культура

Достопримечательности

Библиография

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины 
 Миргород — офіційний сайт міста

Примечания